Detta är en lista över albumettor på Sverigetopplistan från och med 14 november 1975. Det album som har legat längst som albumetta på Sverigetopplistan, i 26 veckor, är Pink Floyds The Wall från 1979.
Flest ettor har Bruce Springsteen haft, 13 stycken, följd av Magnus Uggla och Ulf Lundell med 12 ettor var och Kent med 10.

Lista

Källor

Externa länkar 
 Sverigetopplistan
 Arkivet

A
A
A
A